Smile, It's the End of the World é o segundo álbum de estúdio da banda cristã Hawk Nelson, lançado em 2006.

Faixas

"The One Thing I Have Left" – 3:07
"The Show" – 3:13
"Bring 'Em Out" - 3:23
"Everything You Ever Wanted" – 4:04
"Something On My Mind" – 4:19
"Is Forever Enough" – 3:22
"Zero" – 4:38
"Nothing Left To Show" – 2:54
"Head On Collision" – 4:07
"Hello" – 3:00
"It's Over" – 3:06
"Fourteen" – 4:50

Álbuns de Hawk Nelson
Álbuns de 2006